Lee Sang-ho (1963) – lottatore sudcoreano
Lee Sang-ho (1981) – calciatore sudcoreano
Lee Sang-ho (1987) – calciatore sudcoreano
Lee Sang-ho – snowboarder sudcoreano